Dzikowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 Dzikowo, village du powiat de Gorzów
 Dzikowo, village du powiat de Krosno Odrzańskie

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Dzikowo, village du powiat de Wałcz
 Dzikowo, village du powiat de Koszalin 
 Dzikowo, village du powiat de Myślibórz 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dzikowo, village